Scottish League (1919/1920) – był to 30. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 16 sierpnia 1919, a zakończył się 5 maja 1920. Brały w niej udział 22 zespoły, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Celtic. Nowym mistrzem Szkocji zostało Rangers, dla którego był to 10. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Hughie Ferguson, który strzelił 33 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 22 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 42 spotkania).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 
 Tabela końcowa 

1919 w piłce nożnej
1919 w Wielkiej Brytanii
1920 w piłce nożnej
1920 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji